Amerikaanse plaatsen
 Waller (Pennsylvania)
 Waller (Texas)
 Waller (Washington)

Personen
 Augustus Desiré Waller - Brits fysioloog
 Edmund Waller - Engels dichter en politicus
 Egbertus Waller - Nederlands roeier
 Ellen Waller - Nederlands filmcritica
 Fats Waller - Amerikaans jazzmuzikant
 François Gerard Waller - Nederlands museumbestuurder en collectioneur
 Hector Waller - Australisch kapitein en oorlogsheld
 Jacob Waller - Nederlands burgemeester
 Kenneth Waller -  Engels acteur
 Max Waller - Belgisch schrijver
 Meindert Johannes Waller - Nederlands commissionair in effecten en bestuurder
 Nel Waller Zeper - Nederlands graficus en tekenaar
 Phoebe Waller-Bridge - Brits actrice, scenarioschrijfster en toneelregisseuse
 Pieter Waller - Nederlands filatelist, deelnemer aan de Olympische Zomerspelen 1920
 Robert James Waller - Amerikaans schrijver
 Thomas Waller - Surinaams planter en politicus
 Waller - Nederlands geslacht

Overig
 HMAS Waller M (1999)